SQE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di San Luis de Palenque (Colombia)